Emmanuel Machuel (1934-), directeur de la photographie français ;
 Étienne-Vincent Machuel (1719-1781), imprimeur-libraire, éditeur et homme de presse français ;
 Louis Machuel (1848-1922), orientaliste français ;
 Thierry Machuel (1962-), compositeur français.

Patronyme français